Shiritsu (jap. , Shiritsu! Bijinzaka Joshi Kōkō, dt. etwa: „Privatschule! Mädchenoberschule auf dem Hügel der hübschen Frauen“) ist eine Manga-Serie der japanischen Zeichnerin Mayumi Yokoyama. Der circa 500 Seiten umfassende Manga richtet sich vorwiegend an jugendliche Mädchen, lässt sich also der Shōjo-Gattung zuordnen.

Handlung 
En Nonomiya ist ein eher jungenhaftes Mädchen. Sie hat kaum Freundinnen und verbringt viel Zeit mit ihrem Sandkastenfreund Yohei. Nach einer Prügelei mit einem Klassenkameraden fliegt sie von der Schule. Ihr Vater schickt sie daraufhin auf eine strenge Mädchenschule in einer anderen Stadt. Obwohl sie dagegen ist, muss sie ihre Freunde verlassen und bei ihrem jungen Onkel wohnen.

Bald lernt sie Chihiro Narushima aus der benachbarten Joyama-Jungenschule kennen. Er erzählt ihr, dass auf der Mädchenschule die Schülerinnen zu „jungen Damen“ erzogen werden sollen. Er küsst sie, macht aber kurz darauf eine Bemerkung, die bei ihr weniger gut ankommt. Ihre Kleidung stößt in der strengen Schule auf Ablehnung. Die Maya-Gang, bestehend aus Mai Die, Kayo Abe und Maya Katagiri, macht ihr klar, dass sie sich an die Regeln halten soll. Trotzdem widersetzt sie sich ihm und verändert ihr Aussehen nicht.

Sie trifft erneut auf Chihiro, der sie zwingt, mit ihr auszugehen. Auf dem Weg durch die Stadt treffen sie auf Mayas Freund Asao, der sich von vielen Mädchen aushalten lässt. Er erzählt diesem, dass die Maya-Gang sie täglich „zurechtweist“. Sie scheint in ihm einen Freund gefunden zu haben, dem sie alles erzählen kann.

Veröffentlichungen 
Shiritsu erschien in Japan von 2003 bis 2004 in Einzelkapiteln im Manga-Magazin Betsucomi. Der Shōgakukan-Verlag brachte diese Einzelkapitel auch in drei Sammelbände heraus.

Der Manga erschien auch in Italien, Frankreich und Deutschland. Auf Deutsch erschienen die drei Bände der Serie von August bis Dezember 2006 bei Planet Manga.

Manga (Werk)